Beaumesnil ist der Name zweier französischer Gemeinden in der Region Normandie:

 Beaumesnil (Calvados) im Département Calvados
 Beaumesnil (Eure) im Département Eure 

siehe auch Beauménil